Тиви:
 Тиви — село в Кварельском районе Грузии.
  — поселение в вилайете Сур в Омане.
 Острова Тиви — группа островов у берегов Северной территории Австралии.
 Тиви — народ, населяющий Острова Тиви, австралийские аборигены.
 Тиви — язык аборигенов тиви, один из языков Австралии.
 ТиВи — Бабушкина, Татьяна Викторовна.

См. также 
 TV